Beaurepaire je označení více obcí ve Francii:
 Beaurepaire (Isère) – obec v departementu Isère
 Beaurepaire (Oise) – obec v departementu Oise
 Beaurepaire (Seine-Maritime) – obec v departementu Seine-Maritime
 Beaurepaire (Vendée) – obec v departementu Vendée
podobné názvy
 Beaurepaire-en-Bresse – obec v departementu Saône-et-Loire
 Beaurepaire-sur-Sambre – obec v departementu Nord